Финалът за Купата на УЕФА през 2005 година е между ПФК ЦСКА Москва и Спортинг Лисабон. Мачът се играе на домашния стадион на Спортинг - Естадио Жозе Аваладе. ЦСКА Москва печели с 3-1 и става първият руски отбор, печелил европейски клубен турнир. На стадиона са присъствали 48 000 зрители. Съдия е Греъм Пол. Играч на мача става Елвер Рахимич от ЦСКА.

Информация за мача

Източници 

Лига Европа
ПФК ЦСКА (Москва)
Спорт в Лисабон